Lista das 545 comunas do departamento francês de Alto Sona.

|}

Alto Sona